Scottville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Scottville (Illinois)
Scottville (Michigan)